Maria Antonia kan syfta på:

 Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg (1755-1793), drottning av Frankrike, se Marie-Antoinette
 Maria Antonia av Bayern (1724–1780), kurfurstinna av Sachsen, dotter till kejsar Karl VII
 Maria Antonia av Sicilien och Neapel (1784–1806), dotter till Ferdinand I av Bägge Sicilierna, gift med Ferdinand VII av Spanien
 Maria Antonia av Bägge Sicilierna (1814–1898) – dotter till Frans I av Bägge Sicilierna, gift med storhertig Leopold II av Toskana
 Maria Antonia av Bägge Sicilierna (1851–1938) – sondotter till Frans I av Bägge Sicilierna, gift med prins Alfons Maria, greve av Caserta
 Maria Antonia av Österrike (1669–1692), dotter till kejsar Leopold I, gift med kurfurst Maximilian II Emanuel av Bayern
 Maria Antonia av Portugal (1862-1959), hertiginna av Bourbon-Parma och infantinna av Portugal
 Maria Antonia av Spanien (1729−1785), drottning av Sardinien och infantinna av Spanien